Эрих Фрид (; , Вена, Австрия, — , Баден-Баден, ФРГ) — австро-британский писатель, поэт, журналист и радиоведущий.

Биография 
Родился в Вене, в еврейской семье. Его отец был замучен гестаповцами в 1938 году. С 1938 года жил в Англии, в эмиграции дружил с Харальдом Брайниным. С 1949 года британский подданный (в 1982 году восстановил и австрийское гражданство). Работал на Би-би-си (1952—1968). Похоронен в Лондоне на кладбище Кенсал-Грин.

Жена, Екатерина Фрид — автор книги воспоминаний «Долго ли, коротко ли».

Несколько стихотворений Фрида положил на музыку Ханс Вернер Хенце.

Избранные публикации 

 Ring-Rund, Einakter (1941)
 Ein Soldat und ein Mädchen, Roman (1960)
 Reich der Steine, Zyklische Gedichte (1963)
 Anfechtungen, Gedichte (1967)
 Die Freiheit, den Mund aufzumachen. So kam ich unter die Deutschen, Gedichte (1977)
 Gedichte ohne Vaterland, Warngedichte (1980)
 Von Bis nach Seit, Gedichte aus den Jahren 1945—1958(1985)
 Gesammelte Werke, 4 Bände (1993)
 Es ist was es ist, Gedichte (2002)
 100 Gedichte ohne Vaterland (2003)

Признание 
Литературная премия Вены (1980), Бременская литературная премия (1983), Австрийская государственная премия (1986), премия Георга Бюхнера (1987) и другие награды.

Стихи Фрида в русских переводах 
 
 ; перевод с немецкого Вячеслава Куприянова
 переводы Вячеслава Куприянова
 переводы Вячеслава Куприянова

См. также 
 Премия Эриха Фрида
 Цитата Эриха Фрида в социальной рекламе
 Об Эрихе Фриде и воспоминаниях его жены

Примечания 

Писатели Великобритании XX века
Поэты Великобритании
Поэты Австрии
Писатели Австрии
Немецкие писатели XX века
Персоналии Би-би-си
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Похороненные на кладбище Кенсал-Грин